Hautes Pyrénées bezeichnet

 den mittleren (hohen) Teil der französischen Pyrenäen
 das in den zentralen Pyrenäen gelegene französische Département Hautes-Pyrénées